37-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 26 августа по 2 сентября 2007 года близ немецкого Мюнхена.

Распределение наград

Медалисты

Мужчины

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Август 2007 года
Сентябрь 2007 года